Слободи́ще — село в Дятьковском районе Брянской области, административный центр Слободищенского сельского поселения. Расположено в 3 км от автодороги  Брянск—Киров и в 15 км от города Дятьково.

В селе находится птицефабрика «Победа» (построена в 1970 году), на которой работает значительная часть населения.

Населённые пункты Дятьковского района